Der Dreiband Grand Prix 2003/2 war das 83. und letzte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 13. September 2003 im ägyptischen Hurghada statt.

Das CEB/BWA-Turnier wurde als „BWA/CEB EUROPACUP 2003“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Hurghada seinen 26. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Marco Zanetti mit 3:1 Sätzen. Platz drei belegten gemeinsam Tayfun Taşdemir und Frédéric Caudron.

Das 83. war auch gleichzeitig das letzte Grand-Prix-Turnier. Ab 2004 wurden nur noch die höher dotierten Weltcup-Turniere durchgeführt.

Turniermodus 
Es wurden mehrere Qualifikationsrunden gespielt. In der Hauptqualifikationsrunde wurden 12 Gruppen gebildet. Die 12 Gruppensieger und die 6 besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Haupt­turnier. In der Qualifikation wurde auf zwei Gewinnsätze, das Hauptturnier auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Hauptqualifikation

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2003/2
Karambolageveranstaltung 2003
Billardturnier in Hurghada